Unter der Gattung II a alt ordnete die Großherzogliche Badische Staatsbahn 1868 bei der Einführung neuer Gattungsbezeichnungen ältere 2A n2-Dampflokomotiven folgender Gattungen ein. Bis Anfang der 1890er Jahre wurden sie aus dem aktiven Betriebsdienst ausgesondert.

 Gattung Ic 
 Gattung IX

Literatur 

 

Dampflokomotive Achsfolge 2A
002 A Alt